Romániában
 Istenszülő bevezetése a templomba fatemplom (Barcánfalva)
 Istenszülő bevezetése a templomba templom (Felgyógy)
 Istenszülő bevezetése a templomba fatemplom (Felsőboldád)
 Istenszülő bevezetése a templomba fatemplom (Gyulatő)
 Istenszülő bevezetése a templomba fatemplom (Kolozs)
 Istenszülő bevezetése a templomba fatemplom (Láposdebrek)